Віла-Франка-де-Шира () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Франка-де-Шира — муніципалітет.
 Віла-Франка-де-Шира (парафія)